Torredonjimeno kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torredonjimeno (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Torredonjimeno (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar